B 41 steht für:

 die Bundesstraße 41 in Deutschland
 die Gmünder Straße in Österreich

B41 steht für
 eine Atombombe: B41 (Kernwaffe)

B41